Le tournoi de tennis du Colorado est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984, classée en catégorie VS Tour C1+, se dispute à Denver du 16 au .

Mary Lou Piatek remporte le simple dames. En finale, elle bat Kim Sands, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anne Hobbs et Marcella Mesker.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Colorado
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1984
Colorado
Tennis aux États-Unis en 1984
Tennis en janvier 1984